«Ser o no ser» és la primera línia d'un soliloqui de l'obra de William Shakespeare Hamlet  (escrita entre 1599 i 1602), en la primera escena, del tercer acte. És una de les cites més famoses de la literatura universal i la més coneguda d'aquesta obra en particular.

Sentit del soliloqui 
La lectura més convencional d'aquest soliloqui és la que diu que Hamlet està considerant la possibilitat de cometre suïcidi. «Ser o no ser» equivaldria aleshores a «continuar o no existint». D'altres crítics però defensen que Hamlet senzillament filosofa i no s'han de prendre les seves paraules de manera individual. Sia com sia, el soliloqui s'emmarca dintre de l'obra en la qual Hamlet vacil·la en l'empresa de venjar el seu pare, que ha estat assassinat pel seu germà. El crític Stephen Greenblatt lliga l'obra amb uns versos que apareixen a Juli Cèsar en boca de Brutus la nit abans del magnicidi:Així doncs, l'obra Hamlet seria la representació d'aquest interval, i el soliloqui la verbalització per part del protagonista del seu estat d'indecisió.

Text

Enllaços externs 
 Traducció del soliloqui de Joan Sellent.
 Traducció del soliloqui de Salvador Oliva.
 #Escena_IV Traducció de Leandro Fernández de Moratín del monòleg «Ser o no ser», una pregunta de Hamlet que mai no va resoldre.

Referències

Vegeu també 
 Ser o no ser, pel·lícula del 1942

Tragèdies de William Shakespeare
Obres poètiques en anglès
Obres literàries del segle XVI
Monòlegs